Mahogany (englisch für „Mahagoni-Holz“) steht für:
 englischer Originaltitel des US-amerikanischen Filmmelodrams Mahagoni (1975) von Berry Gordy (1975)

Mahogany ist der Familienname folgender Personen:
 Kevin Mahogany (1958–2017), US-amerikanischer Jazz-Sänger

Siehe auch:
 Mahogany Bluff, Felsenkliff auf der Vega-Insel in der Antarktis
 Mahogany Rush (kanadische Musikgruppe)
 Mahagoni (Pflanzenfamilie, Holzart)
 Mahagoni (Begriffsklärung)